Eagle est un mot anglais qui signifie aigle en français (prononcé []).

Numismatique 
 Le Gold eagle, pièce américaine en or.
 L'eagle, pièce de dix dollars américains.

Patronyme 
 Angela Eagle (1961-), femme politique britannique.
 Karine Quentrec Eagle, une joueuse de tennis professionnelle française.
 Eagle Woman, militante du peuple Lakota

Prénom 
 
 Eagle-Eye Cherry, un chanteur suédo-américain.

Toponyme 

 Aux États-Unis,
 Le comté d'Eagle, dans le Colorado,
La ville d'Eagle, siège de ce comté,
 La ville d'Eagle, dans l'Idaho, 
 La ville d'Eagle en Alaska,
 La ville d'Eagle dans l'État de New York,
 La rivière Eagle, dans l'État du Michigan
 Le pic Eagle, en Californie
 Eagle Airpark, un aéroport public situé dans le Comté de Mohave, en Arizona

Musique 
 Eagle Records est une maison d'édition phonographique anglaise qui a notamment édité les albums d'artistes rock anglais comme Yes, Simple Minds, Deep Purple, etc.

Moyens de transport

Automobile 
 Eagle, un ancien constructeur de voitures de course (présent notamment en Formule 1), fondé par Dan Gurney.
 Eagle, une ancienne marque de véhicules automobiles propriété de Chrysler suivant l'achat d'American Motors Corporation en 1987.
 Mowag Eagle, un véhicule d'exploration militaire produit par Mowag.

Navires 
 L’Eagle est un grand voilier américain de type trois-mâts barque, navire-école des garde-côtes américains.
 Le HMS Eagle est un porte-avions de la Royal Navy en service entre 1924 et 1942.
 Le Morning Eagle est un bateau américain assurant des excursions touristiques sur le lac Josephine, au Montana, et inscrit au Registre national des lieux historiques.

Aviation 
 Le F-15 Eagle, un avion de chasse américain des années 1970.
 Eagle Aviation, une compagnie aérienne allemande.

Astronomie 
 Eagle est un cratère d'impact sur Mars
 Eagle est le nom du module lunaire d'Apollo 11 (1969).

Divers 
 Le Desert Eagle, un pistolet semi-automatique.
 Eagle est un hebdomadaire de bande dessinée britannique des années 50 et 60.
 Les Eagle sont des vaisseaux spatiaux de fiction utilisés dans la série télévisée Cosmos 1999.
 Eagle est une série de manga de Kaiji Kawaguchi en 11 tomes retraçant la campagne d'un candidat à l'élection présidentielle d'origine japonaise aux États-Unis.
 Eagle est un logiciel propriétaire (CadSoft) de conception de circuits imprimés.
 Eagle est un logiciel propriétaire d'écoute, de surveillance et d'interception de communications électroniques (Internet, SMS...), conçu et vendu par la société Amesys, fililale de Bull.
 Eagle est un trou joué deux coups sous le par en golf.

 The Eagle, film muet américain réalisé par Leon De La Mothe sorti en 1915.

Voir aussi

Références 

Homonymie de titre
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de patronyme